Arctech Helsinki Shipyard — судостроительная компания. В состав компании входит  в Хельсинки, Финляндия. Предназначена главным образом для строительства ледоколов и других судов ледового класса для работы в арктических регионах. Девиз компании: We make you break the ice. Начала свою деятельность 1 апреля 2011 года.

История 
Основанное на паритетных началах совместное предприятие с STX Finland Oy получило свой первый заказ от Совкомфлота общей стоимостью 200 миллионов долларов на строительство двух снабженческих судов для нефтяных платформ компании Exxon Neftegas на Сахалине 16 октября 2010 года. В 2011 году в сотрудничестве с Росморречфлотом и финской Aker Arctic Technology компания разработало уникальный ледокол проекта Р-70202 стоимостью более 3 миллиардов рублей, ледокол «косого дизайна» с асимметричным корпусом и тремя винторулевыми колонками. В марте 2013 года изготовленный в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» корпус ледокола будет доставлен на верфь компании в Хельсинки с последующей передачей заказчику в декабре 2013 года.

19 декабря 2012 года был подписан срочный заказ с Министерством транспорта Российской Федерации на строительство ещё одного ледокола стоимостью свыше 100 миллионов долларов.

С декабря 2014 года 100 % акций Arctech Helsinki Shipyard принадлежит российской «Объединенной судостроительной корпорации».

С лета 2014 года компания попала под санкции в связи с событиями на Украине. В 2019 году Объединенная судостроительная корпорация продала компанию кипрской фирме Algador Holdings Ltd, принадлежащей российским бизнесменам.

Список построенных компанией судов 
 См.также

См. также 
 Nordic Yards Wismar

Примечания

Ссылки 
 
 Putin takaa Helsingin telakan tulevaisuuden 
 Arctech Helsinki Shipyard to Build a 16 MW Icebreaker 
 Уникальный ледокол заложен в Калининграде

Судостроительные предприятия Финляндии